

Toponyme 

 Aldington (Kent) ;
 Aldington (Worcestershire).

Patronyme 

 Richard Aldington ;
 .